Morricone ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Morricone (* 1964), italienischer Komponist
 Ennio Morricone (1928–2020), italienischer Komponist und Dirigent

Morricone bezeichnet:
 (152188) Morricone, ein Asteroid